Андре Агаси је освојио турнир. Финални меч му је предао Јиржи Новак.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мадрида – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мадрида 2002.